Photedes radiata är en fjärilsart som beskrevs av Wagner. Photedes radiata ingår i släktet Photedes och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
radiata